

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Основание Абидоса.
 Волнения в Ассирии.
 Тахарка вновь занял Нижний Египет. Войско Тахарки разбито ассирийцами. Он бежал в Фивы.

Китай 
 24-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 3 луне в луском храме Хуань-гуна были украшены резьбой балки (см. 671 год до н. э., почему это ошибочно).
 В 3 луне был похоронен цаоский Чжуан-гун.
 Летом луский князь отправился в Ци встречать невесту, а осенью вернулся, но она медлила в дороге.
 В 8 луне, в день дин-чоу в столицу Лу прибыла невеста гуна Ай цзян, гун приказал дафу и их жёнам явиться к ней с дорогими подношениями, дары ей и её спутницам были вручены в день у-инь. Сяфу Чжань указал на нарушения ритуала (эпизод 36 «Го юй») — излишнюю торжественность и дорогие подарки женщинам, но гун не послушал его.
 В 9 луне в Лу было половодье.
 Зимой жуны вторглись в Цао. Сановник Цао-цзи бежал в Чэнь, а Чы вернулся в Цао.

См. также

Примечания